Edgewater kan syfta på:
Edgewater, Colorado – en stad i Colorado, USA
Edgewater, Florida – en stad i Florida, USA
Edgewater, New Jersey – en kommun (borough) i Bergen County, New Jersey, USA